Антрас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Антрас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер